Mathieu Bouthier est un disc jockey et producteur de musique français. Il est également directeur artistique de Serial Records.

Biographie

Débuts 
Il commence sa carrière de disc jockey à Rennes.

Il signe ensuite plusieurs singles : Insiders avec Demon Ritchie ; Serial Crew avec Demon Ritchie et Muttonheads avant de signer sous son nom.

Résident dans plusieurs boîtes de nuit parisiennes dont le Mix Club, le Metropolis et le Queen avec ses soirées French Do It Better. Il est résident également sur Radio FG et Fun Radio ou encore Contact FM.

Il est le frère de Tom et Jerry Bouthier, deux DJs house au début des années 1990 en France.

Le maxi Make Your Own Kind of Music en collaboration avec Muttonheads est son premier succès (Top 20 single en France)

Depuis il a sorti plus de 10 singles dont les titres Remember, Need U, ou bien encore Beautiful avec Sophie Ellis Bextor.

Il a produit aussi des remixes entre autres pour Laurent Wolf, Moby, Carly Rae Jepsen ou Nicole Scherzinger.

Il a participé plusieurs 3 fois au festival INOX à Toulouse et une fois à celui de Paris au côté de Tiesto, Avicii et Axwell.

Il se produit régulièrement dans les clubs français ou étrangers (French Do It Better Tour).

Discographie

Singles / Maxis 
 Insiders Feat. Andrea - Shake It ()
 Insiders - Done (2005)
 Serial Crew - Need U ()
 Mathieu Bouthier & Muttonheads - Make Your Own Kind Of Music ()
 Mathieu Bouthier vs Muttonheads Feat. Chaff - Remember ()
 Mathieu Bouthier & Muttonheads Feat. Sir Charles - Need U 2008 ()
 Mathieu Bouthier Feat. Chaff - In My Head ()
 Mathieu Bouthier - Together In Electric Dreams ()
 Mathieu Bouthier - New York City ()
 Mathieu Bouthier Feat. Gilles Luka - Before You Go ()
 Mathieu Bouthier Feat. I-Rock & Mary - Musical Candy ()
 Mathieu Bouthier Feat. Sophie Ellis-Bextor - Beautiful ()
 Mathieu Bouthier & Shamel - Save Me ()
 Mathieu Bouthier & Shamel - Only For The Brave ()

Remixes 
 Electrico - Love In New Wave (Mathieu Bouthier & Muttonheads Remix) ()
 Ran Shani - Kyoto Night (Mathieu Bouthier & Muttonheads Remix) (2007)
 Whigfield - Think Of You (Pineapple Mixes - Mathieu Bouthier & Muttonheads Remix) (2008)
 Lorie - Play (Mathieu Bouthier Remix) ()
 Moby - Disco Lies (Mathieu Bouthier & Muttonheads Remix) ()
 Swindlers - Stop In My Mind ()
 Arno Cost - Souvenir ()
 Laurent Wolf - Seventies ()
 Carly Rae Jepsen - This kiss (2012)
 Nicole Scherzinger - Boomerang (2013)

Bootleg 
 Fragma - Toca Me 2008 ()

Compilations mixées 
 2003 : French Do It.. Better
 2004 : French Do It.. Better 2
 2007 : Techno.Com 2007 Vol.2
 2008 : Mix Club
 2008 : French Do It.. Better 3
 2009 : French Do It.. Better 4
 2010 : French Do It.. Better 5''

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Club 40
 Clubbing TV
 Hit-parades dans les médias

Liens externes 
   Site officiel de Mathieu Bouthier

Naissance à Clamart
Disc jockey français
Musicien français de musique électronique
Naissance en juin 1977